Aotus može značiti:
 Aotus (Animalia), rod sisavaca.
 Aotus (Plantae), biljni rod.